Petrònia, esposa de Vitel·li abans de ser emperador
 Gens Petrònia, gens romana plebea